Araberaufstand steht für folgende von Arabern getragenen Widerstandsbewegungen:

 Aufstand der ostafrikanischen Küstenbevölkerung (1888–1890) gegen den Beginn der deutschen Kolonialherrschaft im heutigen Tansania
 Arabische Revolte (1916–1918) im Osmanischen Reich 
 Arabischer Aufstand (1936–1939) im britischen Palästina-Mandatsgebiet

Siehe auch:
 Arabischer Aufstand (Begriffsklärung)